Unter Abteilungskommandant versteht man:
 den Leiter einer militärischen Abteilung
 den Leiter einer baden-württembergischen Gemeinde-/Stadtteilfeuerwehr, siehe Feuerwehrkommandant (Baden-Württemberg)
 einen Offiziersdienstgrad beim Österreichischen Roten Kreuz, siehe Dienstgrade des Österreichischen Roten Kreuzes